Ра́сселл або Ра́ссел () — шотландське, англійське або ірландське прізвище яке походить від англо-норманського французького прізвиська Rousel. Це прізвисько походить від старого французького кореня ros, яке означає рудий (суфікс -el зменшувальний) й може означати «рудоволосий» чи «червоношкірий».

Персоналії

А 
 Аарон Расселл (;  1993) — американський волейболіст, олімпійський медаліст (2016).
 Алонсо Расселл (;  1992) — багамський спринтер, бронзовий призер Олімпійських ігор (2016).
 Анна Расселл (; 1807—1876) — британська вчена-ботанік.
 Артур Расселл (; 1886—1872) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1908).

Б 
 Бертран Расселл (; 1872—1970) — британський філософ, логік, математик, громадський діяч.
 Білл Расселл (; 1934—2022) — американський професійний баскетболіст, грав на позиції центрового.

В 
 Ваятт Расселл (; 1986) — американський актор і колишній хокеїст.

Г 
 Гері Расселл-молодший (; 1988) — американський професійний боксер у напівлегкій ваговій категорії.
 Гарольд Расселл (; 1914—2002) — канадсько-американський актор.
 Генк Расселл (; 1904—1986) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1928).
 Генрі Норріс Расселл (; 1877—1957) — американський астрофізик, один з авторів діаграми Герцшпрунга-Расселла.
 Г'ю Расселл (1959) — північноірландський професійний боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Д 
 Д'Анджело Расселл (;  1996) — американський баскетболіст, захисник.
 Девід Расселл (;  1958) — американський кінорежисер та сценарист.
 Даніель Роуз Расселл (;  1999) — американська акторка.
 Джей Расселл (; 1960) — американський кінорежисер, сценарист та виконавчий продюсер.
 Джейн Расселл (; 1921—2011) — американська акторка, секс-символ 1940-50-х.
 Дженів Расселл (; 1993) — ямайська легкоатлетка зі спеціалізацією у спринті та бар'єрному бігу.
 Джоанн Расселл (;  1954) — колишня американська професійна тенісистка.
 Джозеф Рассел (; 1786—1855) — бізнесмен і суднобудівник з Нью-Брансвіка.
 Джон Пітер Рассел (; 1858—1930) — англо-австралійський художник імпресіоніст.
 Джон Расселл (; 1792—1878) — британський політичний діяч, 32-й і 38-й прем'єр-міністр Великої Британії (1846—1852 та 1865—1866).
 Джон Скотт Расселл (; 1808—1882) — британський інженер-кораблебудувальник.
 Джонні Расселл (;  1990) — шотландський футболіст, нападник.

Е 
 Ерік Френк Расселл (; 1905—1978) — англійський письменник-фантаст.

К 
 Кейт Елізабет Расселл (;  1984) — американська письменниця.
 Келлі Расселл (;  1986) — канадська регбістка, олімпійська медалістка (2016).
 Кері Расселл (;  1976) — американська акторка, танцівниця.
 Кетлін Рассел (; 1912—1992) — південноафриканська плавчиня, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 1928 року.
 Кріс Расселл (;  1987) — канадський хокеїст, захисник.
 Крістофер Рассел (;  1943) — керівник Центру космічної фізики в Інституті геофізики та планетарної фізики Університету Каліфорнії.
 Курт Расселл (;  1951) — американський кіноактор.

Л 
 Леон Расселл (; 1941—2016) — американський вокаліст, піаніст, гітарист, композитор, аранжувальник, автор текстів, продюсер.
 Ліліан Расселл (, уроджена — ; 1860—1922) — американська акторка і співачка.

М 
 Мері Доріа Расселл (; 1950) — американська письменниця.

Н 
 Наомі Рассел (; 1983) — американська порноакторка.

Р 
 Річард Рассел-молодший (; 1897—1971) — американський політик-демократ.
 Розалінд Расселл (; 1907—1976) — американська акторка, володарка п'яти премій «Золотий глобус».

Т 
 Тереза Расселл (; 1957) — американська акторка.

Ч 
 Чак Рассел (; 1958) — американський режисер та продюсер
 Чарльз Тейз Расселл (; 1852—1916) — американський проповідник та релігійний реформатор, засновник руху Дослідників Святого Письма.

Інше 
 «Ліліан Рассел» () — американський біографічний мюзикл (1940) режисера Ірвінга Каммінгса.

Примітки 

Шотландські прізвища
Англійські прізвища
Валлійські прізвища